Сейко () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сейко, Бледар — албанский гитарист, который вместе с Адрианом Люльгюраем представил Албанию на конкурсе песни Евровидение 2013.
 Сейко, Теме (1922—1961) — албанский военный, коммунист, участник партизанской борьбы против итальянской оккупации.

Другое 
 «Сейко» — прекративший существование гонконгский футбольный клуб.